Handels- und Gewerbekammer war

 der Name der Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft in Österreich-Ungarn, siehe die Liste der Handels- und Gewerbekammern in Österreich-Ungarn
 der frühere Name einiger Industrie- und Handelskammern in Deutschland, siehe die Liste der Industrie- und Handelskammern in Deutschland
 1983 bis 1990 der Name der Bezirks- und Kreisorganisationen der Industrie- und Handelskammer der DDR

Siehe auch: Handelskammer, Industrie- und Handelskammer, Wirtschaftskammer